Alloway Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alloway Creek (Mackinaw River), Fluss im Bundesstaat Illinois
 Alloway Creek (North Skunk River), Fluss im Bundesstaat Iowa
 Alloway Creek (Monocacy River), Fluss im Bundesstaat Maryland
 Alloway Creek (Delaware River), Fluss im Bundesstaat New Jersey
 Alloway Creek (Sandy Creek), Fluss im Bundesstaat Tennessee